Сан Кајетано има више значења:

 Сан Кајетано (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Кајетано (Ел Боске), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Кајетано (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Кајетано (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Кајетано (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Кајетано, Моралес (Др. Белисарио Домингез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Кајетано (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Кајетано (Номбре де Диос), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Кајетано (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Кајетано (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Кајетано, Ла Бруха (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Кајетано (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Кајетано (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Кајетано (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Кајетано (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Кајетано (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Кајетано, Лос Ласкано (Епазојукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Кајетано (Тулансинго де Браво), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Кајетано, Ла Ермосура (Атемахак де Бризуела), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Кајетано (Атојак), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Кајетано (Колотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Кајетано (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Кајетано, Ла Асијенда дел Оро (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Кајетано (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Кајетано (Унион де Тула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Кајетано, Барио де Сантијаго (Виља де Аљенде), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Кајетано (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Кајетано (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Кајетано (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Кајетано (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Кајетано (Кањада Морелос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Кајетано (Кечолак), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Кајетано (Сан Матијас Тлаланкалека), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Кајетано (Тлавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Кајетано (Зокитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Кајетано (Армадиљо де лос Инфанте), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Кајетано (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Кајетано (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Кајетано (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Кајетано (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Кајетано, Лас Пастас (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Кајетано (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Кајетано, Бреча 16 кон Километро 1 Сур (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Кајетано, Бреча 4 Сур (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Кајетано (Нанакамилпа де Маријано Ариста), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Кајетано (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Кајетано (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Кајетано (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Кајетано (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Кајетано (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Кајетано (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику